Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Virginia Wade 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Virginia Wade (finale)
 Evonne Goolagong (campionessa)
 Rosie Casals (primo turno)
 Betty Stöve (semifinali)

 Dianne Fromholtz (primo turno)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Mima Jaušovec (primo turno)
 Tracy Austin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1978